Droga krajowa nr 83 (Polska)
 Droga krajowa nr 83 (Węgry)